Robert Pilger ist der Name folgender Personen:

* Robert Pilger (Philologe) (1835–1906), deutscher Philologe und Pädagoge 
 Robert Pilger (Botaniker) (1876–1953), deutscher Botaniker